Астраканта () — род цветковых растений семейства . 

Впервые описание рода было опубликовано немецким ботаником  в 1983 году.
Ранее виды этого рода традиционно включались в подрод Tragacantha обширного рода  .

Обычно представляют собой колючие густо-ветвистые кустарнички, некоторые из которых принимают подушкообразную форму.

Все представители рода характеризуются выделением камеди, образующейся  в результате перерождения клеточных стенок паренхимы сердцевины и сердцевинных лучей. 

Около десятка видов могут служить источником камеди трагакант (Gummi Tragacanthae), которая до того как засохнет истекает из трещин и надрезов стеблей или ветвей. 

В Иране, Турции и некоторых регионах Средней Азии ведется коммерческая добыча трагаканта

Виды 

По информации базы данных The Plant List, род включает 243 вида, некоторые из них:

Примечания

Ссылки 
 

Мотыльковые